Raffalt ist der Familienname folgender Personen: 

 Annette Raffalt, deutsche Theaterregisseurin
 Hertha Raffalt (1922–1967), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Hertha Maier
 Ignaz Raffalt (1800–1857), österreichischer Maler 
 Johann Gualbert Raffalt (1836–1865), österreichischer Maler (Sohn von Ignaz Raffalt)
 Peter Raffalt (* 1957), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur, Sprecher und Autor
 Reinhard Raffalt (1923–1976), deutscher Schriftsteller und Journalist